Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

271e régiment d'artillerie
271e régiment d'infanterie

 
 

Homonymie d'unités militaires